Hans Spannheimer (15. april 1919.-?) var en dansk atlet og journalist på den nazistiske avis Fædrelandet.
 
Hans Spannheimer var medlem af Frederiksberg IF og vandt fem danske mesterskaber på 800 og 1500 meter. Satte danske rekorden på 800 meter 1940, 1000 meter 1941 og 1500 meter 1941.
Stoppede karrieren i 1943.

Danske mesterskaber 
  1940 800 meter 1,55,0
  1940 1500 meter 4,03,6
  1939 800 meter 1,58,3
  1939 1500 meter 4,09,0
  1938 800 meter 1,57,6
  1938 1500 meter 4,01,0
  1937 1500 meter 4,07,7
  1936 1500 meter 4,07,0
  1936 4 x 400 meter 3,28,4

Eksterne henvisninger 
 DAF i tal – Hans Spannheimer
 Statletik.dk – Profil Hans Spannheimer
 FIFs Historie gennem 100 år 

Mellemdistanceløbere fra Danmark
Atleter fra Frederiksberg IF
Nazister fra Danmark
Journalister fra Danmark